Модерзон () может означать:
 Отто Модерзон (1865—1943) — немецкий художник-пейзажист.
 Модерзон, Эрнст (1870—1948) — немецкий протестантский пастор и писатель.
 Паула Модерзон-Беккер (1876—1907) — немецкая художница-экспрессионистка, супруга Отто Модерзона.

 Генерал Эрнст Эгон Модерзон — литературный персонаж антивоенной книги «Фабрика офицеров», автор: Ганс Гельмут Кирст.